MJ peut faire référence à :

Personnes 
 le surnom du chanteur et danseur américain, icône de la musique pop, Michael Jackson.
 le surnom du célèbre joueur de basket-ball américain Michael Jordan.
 le nom d'artiste de Kim Myung-joon, un chanteur sud-coréen membre du groupe Astro.

Personnage de fiction 
 le surnom de Mary Jane Watson, l'ancienne épouse de Peter Parker (Spider-Man).

Jeux 
 un sigle signifiant meneur de jeu ou maître de jeu, le narrateur principal d'un jeu de rôle sur table ou le titre d'un superviseur (aide en jeu) dans un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) comme World of Warcraft.

Entreprises 
 MJ Research, un fabricant de thermocycleurs, filiale de BioRad.
 le code AITA de Líneas Aéreas Privadas Argentinas, une compagnie aérienne argentine en faillite depuis 2003, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.

Sciences 
M est un symbole, qui signifie :
 masse jovienne, la masse de la planète Jupiter

MJ est un symbole, qui signifie :
 mégajoule, unité de mesure d'énergie

mJ est un symbole, qui signifie :
 millijoule, unité de mesure d'énergie